François Friquegnon est un entrepreneur français qui a vécu au .

Biographie 
Il est le premier maire de Valleroy, élu le . Il est chargé de la reconstruction de l'église de Valleroy en 1793.

Références 

Maire de Meurthe-et-Moselle